Das Abierto Mexicano de Tenis Pegaso 2001 war ein Tennisturnier, welches vom 26. Februar bis 4. März 2001 in Acapulco stattfand; im Vorjahr fand es noch in Mexiko-Stadt statt. Es war Teil der ATP Tour 2001 und wurde im Freien auf Sandplatz ausgetragen. In derselben Woche wurden in Dubai die Dubai Tennis Championships und in San José die Sybase Open gespielt. Erstere gehörten genau wie das Abierto Mexicano de Tenis Pegaso zur Kategorie der ATP International Series Gold, während das Turnier in San José nur zur International Series zählte.

Titelverteidiger im Einzel war der Argentinier Juan Ignacio Chela, der in diesem Jahr nicht mehr antrat. Stattdessen gewann der Brasilianer Gustavo Kuerten, der als Setzlistenerster nur einen Satz im Turnierverlauf abgeben musste. Im Finale schlug er den Spanier Galo Blanco, der mit einer Wildcard antrat. Er gewann damit den zweiten Titel der Saison sowie 12. seiner Karriere.
Die Titelverteidiger im Doppel, Byron Black und Donald Johnson, nahmen in diesem Jahr nicht zusammen an Turnier teil. Black trat gar nicht an, während Johnson an der Seite des Einzelgewinners Gustavo Kuerten ungesetzt den Titel verteidigen konnte. Im Finale schlugen sie David Adams und Martín Alberto García in zwei Sätzen. Insgesamt verloren sie keinen Satz im Turnier. Es war ihr einziger gemeinsamer Titel. Für Johnson war es der 15. Titel der Karriere, für Kuerten der 8. und letzte Titel. Johnson hatte schon 1996 und 2000 den Titel in Mexiko gewonnen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 700.000 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 800.000 US-Dollar.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage  (PDF)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage  (PDF)
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP-Homepage (PDF)

ATP Tour 2001
Tennisturnier in Acapulco